

Hydronyme 
 La Dunières est une rivière française, qui coule dans les départements de la Loire et de la Haute-Loire, en région Auvergne et Rhône-Alpes, et un affluent du Lignon du Velay et donc un sous-affluent de la Loire.

Toponyme 
 Dunières est une commune française située à l'est du Velay, dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne.